Zavjalovói járás, közigazgatási egység Oroszországban, az Altaji határterületen, székhelye Zavjalovo
 Zavjalovói járás, közigazgatási egység Oroszországban, Udmurtföldön, székhelye Zavjalovo